Obereschlbach ist der Name folgender Orte:

 Obereschlbach (Falkenberg), Ortsteil von Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Obereschlbach (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft von Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich